Niemcy:
 Wüstenrot – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn

Zobacz też:
 Wüstenrot Bank
 Wüstenrot Bausparkasse
 Wüstenrot & Württembergische